Afroboletus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1981 року.

Класифікація 
До роду Afroboletus відносять 8 видів:
 Afroboletus azureotinctus
 Afroboletus costatisporus
 Afroboletus elegans
 Afroboletus lepidellus
 Afroboletus luteolus
 Afroboletus multijugus
 Afroboletus pterosporus
 Afroboletus sequestratus

Примітки

Джерела 
 Pegler, D.N.; Young, T.W.K. 1981. A natural arrangement of the Boletales, with reference to spore morphology. Transactions of the British Mycological Society. 76(1):103-146 - P.130

Роди грибів
Болетові